Lagoense – abitanti di Lagoa (Paraíba)
Lagoense – abitanti di Lagoa Dourada
Lagoense – abitanti di Lagoa Formosa
Lagoense – abitanti di Lagoa Vermelha
Lagoense – abitanti di Lagoa da Confusão
Lagoense – abitanti di Lagoa de São Francisco
Lagoense – abitanti di Lagoa do Mato
Lagoense – abitanti di Lagoa do Piauí
Lagoense – abitanti di Lagoa dos Gatos
Lagoense – abitanti di Lagoão
Lagoense – abitanti di São Sebastião de Lagoa de Roça